Federació Catalana de Squash, màxima institució reguladora de l'esquaix a Catalunya
 Federació Catalana de Sords, màxima institució reguladora de l'esport per a persones amb sordesa a Catalunya
 Ferrovie Complementari della Sardegna, antiga companyia ferroviària de Sardenya
 Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, conjunt d'institucions de l'estat encarregats de l'ordre públic i la seguretat ciutadana
 FCS Nacional (de l'acrònim en neerlandès Federatie Culturele Sportvereniging Nacional), club de futbol de la ciutat de Paramaribo (Surinam)
 1. Fußball-Club Saarbrücken, club de futbol de la ciutat de Saarbrücken (Alemanya)
 FC Salzburg, club de futbol de la ciutat de Salzburg (Àustria)
 FC Schaffhausen, club de futbol de la ciutat de Schaffhausen (Suïssa)
 FC Südtirol, club de futbol de la ciutat de Bolzano (Itàlia)
 1. FC Slovácko, club de futbol de la ciutat de Uherské Hradiště (República Txeca)
 1. FC Schweinfurt 05, club de futbol de la ciutat de Schweinfurt (Alemanya)
 FCS Rumilly (de l'acrònim en francès Football Club Sportif Rumilly), club de rugbi a 15 de la ciutat de Rumilly (França)
 Sistema de control de vol (del seu nom en anglès Flight Control System), conjunt d'elements necessaris per a controlar el vol d'un avió
 Superfícies de control de vol (del seu nom en anglès Flight Control Surfaces), parts d'un avió que ajuden a controlar-ne la posició i l'orientació
 Seqüència de comprovació de trama (del seu nom en anglès Frame Check Sequence), codi corrector que s'adjunta al final de cada trama d'Ethernet
 Espectroscòpia de correlació de fluorescència (del seu nom en anglès Fluorescence Correlation Spectroscopy), mètode d'espectroscòpia basat en les fluctuacions de la fluorescència